Galina Sergeevna Ulanova – danzatrice sovietica
 5421 Ulanova – asteoride della fascia asteroide